Nosz Gyula (1865–1918) ügyvéd, polgármester, országgyűlési képviselő, közjegyző
 Nosz Gyula (1897–1967) gyorsíró, újságíró, országgyűlési gyorsíró irodai főnök, gyors- és gépíróiskolai tanár